Latowice ist der Name von zwei Ortschaften in Polen:

 Latowice (Milicz) in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Latowice (Sieroszewice) in der Woiwodschaft Großpolen